

Serie televisive 
 La ragazza del futuro (The Girl from Tomorrow) – serie televisiva del 1991
 La ragazza del futuro (The Girl from Tomorrow - Part II - Tomorrow's End) – serie televisiva del 1993, seguito della precedente

Musica 
 La ragazza del futuro – album di Cesare Cremonini del 2022
 La ragazza del futuro – singolo di Cesare Cremonini del 2022